Wilier Triestina – squadra ciclistica italiana attiva dal 1945 al 1951
Wilier Triestina – squadra ciclistica italiana attiva dal 2016 al 2018